

Blücher est un patronyme porté par 
 Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819), maréchal prussien qui commanda l'armée contre Napoléon Ier à la bataille de Waterloo en 1815. 
Trois navires ont été nommés en son honneur :
 le SMS Blücher, corvette lancée en 1877 ;
 le , croiseur cuirassé lancé en 1908 ;
 le , croiseur lourd lancé en 1937.
 Le nom donné à la locomotive Blücher (1814) lui rend également hommage.
 Joachim von Blücher (1888-1980), homme politique allemand.
 Vassili Blücher (1889-1938), maréchal soviétique.

Homonymie de patronyme